

Федоровська — станиця, Абінський район, Краснодарський край
 Федоровська — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Федоровська — присілок, Тотемський район, Вологодська область